Bustillo ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Bustillo (* 1975), französischer Regisseur und Drehbuchautor, siehe Julien Maury und Alexandre Bustillo
 François-Xavier Bustillo, spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ajaccio
 José María Bustillo, 1835 Supremo Director der Provinz Honduras und 1839 Director Supremo von Honduras
 José Santos Guardiola Bustillo (1816–1862), von 1856 bis 1862 Präsident von Honduras
 Juan Bustillo Oro (1904–1989), mexikanischer Regisseur, Produzent, Filmeditor und Drehbuchautor
 Miguel Ángel Bustillo (1946–2016), spanischer Fußballspieler 
 Miguel Oquelí Bustillo (1856–1938), 1907 Vorsitzender der Regierungsjunta von Honduras
 Pedro Agar y Bustillo (1763–1822), spanischer Marineoffizier und Regent im Befreiungskrieg gegen Napoleon

Siehe auch:
 Provinz Rafael Bustillo
 Bustillo de Santullán, Ort in Spanien
 Bustiello